From Under the Cork Tree другий студійний альбом американської пост-хардкор-групи Fall Out Boy, який був випущений 3 травня 2005 року.

Список композицій 
 Our Lawyer Made Us Change the Name of This Song So We Wouldn't Get Sued — 3:09
 Of All the Gin Joints in All the World — 3:11
 Dance, Dance — 3:00
 Sugar, We're Goin Down — 3:49
 Nobody Puts Baby in the Corner — 3:21
 I've Got a Dark Alley and a Bad Idea That Says You Should Shut Your Mouth (Summer Song) — 3:11
 7 Minutes in Heaven (Atavan Halen) — 3:02
 Sophomore Slump or Comeback of the Year — 3:23
 Champagne for My Real Friends, Real Pain for My Sham Friends — 3:23
 I Slept with Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me — 3:31
 A Little Less Sixteen Candles, a Little More "Touch Me — 2:49
 Get Busy Living or Get Busy Dying (Do Your Part to Save the Scene and Stop Going to Shows) — 3:27
 XO — 3:40

Джерела 
 From Under the Cork Tree  Allmusic
 From Under the Cork Tree  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2005
Травень 2005
Події 3 травня